Broek (kledingstuk), voornamelijk de korte broek
The Shorts, Nederlandse popgroep die in 1983 een wereldhit scoorde met het nummer Comment ça va.